Джу́дит Нил «Джу́ди» Пре́ксотт (; , Нью-Джерси, США) — американская ,  и .

Биография 
Джудит Нил Прескотт родилась в  (штат Нью-Джерси, США) в семье Р. Дональда Прескотта-младшего и Мэри Буделл-Прескотт, а выросла в , что меньше, чем в часе езды от Нью-Йорка. У Джуди есть два брата — Том и Джон Прескотт.

Она сыграла множество ролей на сцене и на экране с 1987 года (в том числе в сериалах «Клиент всегда мёртв», «Настоящая кровь» и др.) и является автором книги «Поиски Сиси: Размышления о болезни Альцгеймера», основанной на истории борьбы с этой болезнью её матери.

Джуди проживает с мужем и дочерью в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США